Maurice Larrouy :
 Maurice Larrouy (né en 1872), tireur sportif français
 Maurice Larrouy (1882-1939), écrivain français